Austroposeidon magnificus () che significa (Magnifico Poseidone meridionale) è un dinosauro sauropode vissuto nel Cretaceo superiore (Campaniano - Maastrichtiano; circa 83-66 milioni di anni fa), i cui resti fossili sono stati ritrovati nella formazione di Presidente Prudente in Brasile.

Descrizione 

Austroposeidon era un grande sauropode, il più grande dinosauro scoperto in Brasile, con l'unico esemplare conosciuto, un adulto, avente una lunghezza di circa 25 metri (82 piedi).

Diversi tratti mostrano che Austroposeidon era un titanosauro; le articolazioni iposfene-ipantrum nelle vertebre sono assenti, le vertebre cervicali e dorsali non hanno spine neurali biforcute e la trama interna dell'osso è camellata (punteggiata da molte piccole camere d'aria). I descrittori hanno stabilito che l'Austroposeidon era un nuovo genere basato su una serie di autapomorfie (tratti unici per i fossili conosciuti) nelle vertebre: la tredicesima vertebra cervicale possiede delle lamine centropostzigapofisarie colonnari, e la sua lamina centrodiapofisaria posteriore si divide in due punte; la prima vertebra dorsale possiede lamine centrodiapofisarie anteriori e posteriori che si curvano verso il basso e verso l'esterno, mentre la sua diapofisi si estende fino al margine superiore del centrum; e la parte più anteriore delle lamine spinoprezigapofisarie si biforca nelle vertebre dorsali posizionate verso la parte posteriore del busto. Inoltre, l'Austroposeidon possiede una combinazione unica di altri tratti vertebrali, non visti in altre specie di titanosauri.

Una scansione TAC ha mostrato che la struttura ossea interna delle vertebre possedeva anelli concentrici e alternati di tessuto camellato e tessuto denso; i descrittori li hanno interpretati come anelli di crescita all'interno dell'osso.

Scoperta e denominazione 
L'Austroposeidon è noto da un singolo esemplare, MCT 1628-R, che consiste in porzioni di vertebre cervicale (collo), dorsale (schiena) e sacrale (anca) (inclusa una costola cervicale e una vertebra dorsale completa). L'esemplare è stato scoperto nella Formazione Presidente Prudente Campaniano - Maastrichtiana del Gruppo Bauru dal paleontologo Llewellyn Ivor Price nel 1953, ma i resti non sono stati descritti fino al 2016. L'animale è stato probabilmente preservato da un crepaccio su una pianura alluvionale, a giudicare dall'arenaria fine in cui è stato rinvenuto l'esemplare. Sfortunatamente, il sito in cui è stato recuperato è andato perduto per lo sviluppo urbano.

Il nome generico unisce austro ("meridionale", come in Sudamerica, dal latino Auster, il vento del sud) e poseidon, riferimento all'omonimo dio greco del mare. Il nome specifico è il vocabolo latino magnificus ("grande, elevato, nobile"), riferito alle grandi dimensioni dell'esemplare.

Classificazione 
 
 
Un'analisi filogenetica nel 2016 ha recuperato l'Austroposeidon come taxon gemellare della famiglia Lognkosauria. Una versione aggiornata è stata pubblicata da Silva et al. (2019), dove le uniche modifiche significative rispetto all'originale, basate su una ridescrizione di Uberabatitan, sono state il movimento di Uberabatitan e Brasilotitan dai Saltasaurinae ad gli Aeolosaurini.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sauropodi
Megafauna estinta